Jerzy Olszewski (1913–1964) – polski i kanadyjski neurolog, neuropatolog i neuroanatom.
 Jerzy Olszewski (1921–1981) – polski inżynier chemik i polityk, minister.
 Jerzy Leszek Olszewski (1937–2015) – polski geograf.